Отёк:

 Отёк — медицинский термин, обозначающий избыточное накопление жидкости в органах.
 ПОМ-2 «Отёк» — российская противопехотная ненаправленная осколочная мина натяжного действия.

См. также 

 Отёк мозга
 Отёк лёгких
 Ангионевротический отёк
 Наследственный ангионевротический отёк